żabka – zdrobnienie od żaby

Ludzie 
 Boris Żabka – słowacki hokejsta
 Marek Żabka – polski archeolog
 Stanisław Żabka – deputat powiatu słonimskiego w generalnej konfederacji sandomierskiej 1704 roku
 William Zabka – amerykański aktor

Medycyna 
 żabka w weterynarii – choroba koni
 żabka – torbiel zastoinowa ślinianki podjęzykowej

Płazy 
 szklana żabka – płaz bezogonowy z rodziny szklenicowate
 żabka drzewna – synonimiczna nazwa rzekotki drzewnej (Hyla arborea)

Miejscowości

Miejscowość na Ukrainie 
 Żabka – wieś, rejon kiwerecki

Integralna część wsi w Polsce 
 Żabka – przysiółek wsi Żaba w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Namysłów

Skały 
 Żabka Czułowska

Narzędzia i materiały użytkowe 
 żabka – klucz płaski z regulowaną szerokością rozstawu szczęk
 żabka niwelacyjna – przyrząd geodezyjny wykorzystywany w niwelacji
 żabka – skórzany element umożliwiający przytroczenie pochwy noża (najczęściej bagnetu) do pasa głównego.
 żabka – blaszka przybijana pod obcasem
 żabka – spinka zaciskowa ze sprężynką, np:
 żabka do wieszania prania
 żabka do mocowania szelek
 żabka do mocowania pończoch (zob. podwiązka, pas do pończoch)
 żabka do karniszy
 żabka do włosów
 żabka – w instrumentoznawstwie, dolna część smyczka

Architektura 
 żabka – w architekturze i rzeźbie gotyckiej: ozdoba w kształcie pąków lub zwiniętych listków

Sport 
 żabka – styl pływacki
 żabka – sposób mocowania łyżwy do trzewika
 żabka – skok szpagatowy w łyżwiarstwie figurowym
 żabka – ćwiczenie gimnastyczne, polegające na obunożnym podskoku w przysiadzie

Film 
 Jak żabka szukała taty
 Królewna żabka
 Zielone żabki

Muzyka 
 Zespół Zielone Żabki

Sieć sklepów 
 Żabka – sieć sklepów, prowadzona przez spółkę Żabka Polska

Zobacz też 
 Żaby
 Żabki
 Żabce
 Ząbki